

Саммерсвілл — місто, штат Міссурі
 Саммерсвілл — місто, штат Західна Вірджинія
 Саммерсвілл — переписна місцевість, штат Кентуккі